Il doppio del torneo di tennis Lucknow Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nuno Marques e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale Marcos Ondruska e Andrew Richardson 6-4, 5-7, 6-1.

Teste di serie 

 Marcos Ondruska /  Andrew Richardson (finale)
 Juan Ignacio Carrasco /  Jairo Velasco, Jr. (semifinali)

 Mosè Navarra /  Peter Tramacchi (primo turno)
 Nuno Marques /  Tom Vanhoudt (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lucknow Challenger 1999